El término Flashpoint puede referirse a:
Flashpoint, álbum de la banda The Rolling Stones.
Flashpoint, banda sonora de la película homónima del grupo Tangerine Dream.
Flashpoint, línea de historietas protagonizadas por el personaje Flash.
Justice League: The Flashpoint Paradox, película animada basada en las historietas protagonizadas por Flash.
Flashpoint, serie de televisión canadiense.